Gnezno kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Hnezna, ort, Hrodnas voblast,

Polen 

 Gniezno, powiathuvudort, Storpolens vojvodskap, Powiat gnieźnieński, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar